Gurias – imię męskie pochodzenia najprawdopodobniej perskiego lub syryjskiego, w formie zgrecyzowanej.

Patronem tego imienia jest św. Gurias, wspominany razem ze św. Samonasem i Habibem.

Gurias w innych językach: 
 rosyjski – Гурий (Gurij).

Gurias imieniny obchodzi 15 listopada.

Znane osoby noszące imię Gurias:
 Guriasz (Rugotin) (1510–1563) – pierwszy prawosławny biskup kazański, święty prawosławny
 Guriasz (Karpow) (1814–1882) – rosyjski biskup prawosławny
 Guriasz (Szalimow) (ur. 1946) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Guriasz (Fiodorow) (ur. 1960) – rosyjski biskup prawosławny

Zobacz też:
 (14814) Gurij – planetoida

Przypisy 

Imiona męskie

ru:Гурий#Имя